Aguna steht für: 
 Aguna (Judentum) Jüdin in Scheidung, die religiös geheiratet hatte und auf den Scheidebrief wartet.
 Aguna (Sprache)
 Aguna (Volk)